-{Еу}- или -{Eu}- може да се односи на:

 Еуропијум, хемијски елемент
 Е (Приморска Сена) (-{Eu}-), насељено место у Француској, у департману Приморска Сена
 Европска унија